John Fletcher henviser til flere personer, blandt andre:

 John Fletcher (1579–1625), engelsk dramatiker
 John Edward Fletcher (1940–1992), australisk/britisk forsker
 John William Fletcher (1729–1785), ledende metodist